Avril peut faire référence à :

Calendrier 

Avril, le quatrième mois de l'année dans les calendriers grégorien et julien.

Patronyme 

Il s'agit selon le cas, soit d'un surnom symbolisant le renouveau ou la jeunesse, soit d'un patronyme donné à un enfant né en avril.

 Famille Avril, famille de la noblesse de Bretagne avant le 
 Adolphe d'Avril, (1876-1882), diplomate et écrivain français ;
 Carlos Avril (1865-1940),  acteur français ;
 Étienne Avril (1748-1791),  ébéniste français ;
 François Avril (né en 1938),  bibliothécaire et historien français ;
 François Avril (né en 1961), illustrateur et auteur de bande dessinée français ;
 Fred Avril (né en 1974), un artiste français de musique électronique ;
 Gine Avril (1894-1971), actrice française ;
 Henri Avril (1888-1949), homme politique français ; 
 Jacky Avril (né en 1964), céiste français ;
 Jacques-Pierre Avril (1770-1859), homme politique français ;
 Jane Avril (1868-1943), danseuse de cabaret, portraiturée par Toulouse-Lautrec ;
 Jean-Jacques Avril (1744-1831), dessinateur, graveur et éditeur français ;  
 Jean-Jacques Avril (1752-1839), général français ;
 Jean-Michel Avril (né en 1960), coureur cycliste français ;
 Joseph Avril (1807-1878), homme politique français ;
 Mag-Avril (1899-1985), actrice française ;
 May Avril (1928-2002), actrice franco-argentine ;
 Nicole Avril (née en 1939), écrivain française ;
 Patrick Avril (né en 1956), homme politique belge ;
 Paul Avril (1849-1928), un peintre et graveur français ;
 Paul Victor Avril (1843-1915), dessinateur et graveur français, frère du précédent ;
 Philippe Avril (1654-1698), jésuite français, missionnaire et explorateur ;
 Philippe Avril, producteur français de cinéma ;
 Pierre Avril (né en 1930), juriste français ;
 Pierre Avril (né en 1972), écrivain français ;
 Yola d'Avril (1907-1984), actrice française ;
 Arsène Avril de Pignerolles (1786-1834), un homme politique français, député de la Mayenne et maire de Laval ;
 Adrienne Avril de Sainte-Croix (1855-1939), une philanthrope et féministe française.

Avril est un nom de scène porté par 

 Gine Avril (1894-1971), actrice française. 

Suzanne Avril, actrice de théâtre et du cinéma muet de la Belle Époque.

Prénom 

 
 Avril Lavigne (née en 1984), chanteuse franco-canadienne

Toponyme

Localité 
 Avril (Meurthe-et-Moselle), commune française du département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est ;
 Avril-sur-Loire, commune française du département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté ;

Odonyme 
 , différents noms de voies.

Sites 

 Puech d'Avril, Brouzet-lès-Quissac, Gard, Occitanie, France.

Arts et lettres

Cinéma 
 Avril (film, 1961), film géorgien réalisé par Otar Iosseliani en 1961 ;
 Avril (film, 1998), court-métrage tunisien réalisé par Raja Amari en 1998 ;
 Avril (film, 2006), film français réalisé par Gérald Hustache-Mathieu en 2006.

Musique 

 Avril (album), un album de chansons de Laurent Voulzy sorti en 2001 ;

Entreprise 

 Avril (entreprise), un groupe agro-industriel français créé en 1983 (anciennement sous le nom de Sofiprotéol, jusqu'en 2015) ;
 Fondation Avril ;

Autres 

 , patronyme hispanique lié au mot abril, mot espagnol signifiant lui aussi « avril »

Notes, références et localisations

Voir aussi 

Patronyme français